Schizma nebo schisma může označovat:

 schizma – rozkol v církvi
 Velké schizma – rozchod východních a západních křesťanských církví
 papežské schizma – stav, kdy si více osob nárokuje úřad papeže
 schisma (hudba) – hudební interval